Венгожино:

 Венгожино — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Лобезский повят.
 Венгожино — гмина (уезд) в Польше, входит в Лобезский повят, Западно-Поморское воеводство.